Brutal Attack е британска музикална група в стил хардкор пънк / ой!. Основана е през 1979 г. в Лондон.

История 
Групата е основана през 1979 година в лондонския квартал Митхам, от трима приятели, съученици от гимназия Гарт. В началото съставът е следния – Кен Маклалън (вокал), Scrome (бас) и Джордж Гримс (барабани). Те изпълняват първия си концерт на 27 юни 1981 година, в читалището на улица „Фипс“ в квартал Митхам. Вторият им концерт се състои на 13 юли 1981 година в град Каршолтън, Англия. Третият им концент се състои на 16 юли 1981 година в лондонския район Ситън, тогава към групата се присъединява китариста Джон Уитингтън.

Състав 
 Кен Маклалън – вокал
 Дейвид Брадън – китара
 Мишел Герондал – китара
 Лоран Занетън – бас
 Дейвид Блейк – барабани

Дискография 
Дискографията на Brutal Attack включва студийни албуми, сингли, EP-та, компилации и видео албуми.

Студийни албуми

Сингли и EP-та

Компилации

Видео албуми

Източници

Външни препратки 
  Brutal Attack в Last.fm
  Brutal Attack в Rac-forum.org
 

Британски неонацистки музикални групи
Британски пънк групи
Музикални групи в Лондон